Casaletto Vaprio – comune italiano in provincia di Cremona.
Vaprio d'Adda – comune italiano nella città metropolitana di Milano.
Vaprio d'Agogna – comune italiano in provincia di Novara.